Владимир Алексеевич Голубев:* Голубев, Владимир Алексеевич (1925—1992) — советский учёный-медик, акушер-гинеколог. 
 Голубев, Владимир Алексеевич (1933—1998) — советский конструктор ракетной и артиллерийской техники. Лауреат Государственной премии СССР.